Savinien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Savinien est un prénom masculin.

Savinien peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes
 Savinien de Sens (), envoyé de Rome vers les Gaules avec ses compagnons Potentien et Altin ; fêté le 31 décembre.
 Savinien de Rilly († 275) ou Sabinien, Grec de Samos, martyr à Rilly-Sainte-Syre près de Troyes ; fêté le 29 janvier.
 Savinien de Menat (), abbé de Menat près de Clermont en Auvergne, successeur de saint Ménélé ; fêté le 22 novembre.

Autres personnalités portant ce prénom
 Savinien Cyrano de Bergerac (°1619 - †1655), écrivain français.
 Savinien-Michel de Lagarrigue de Savigny (°1660 - †1722), Gouverneur de Guadeloupe de 1717 au .

Autre(s) acception(s) 
 Savinien, un membre de la Congrégation monastique de Savigny.

Voir aussi 
 Saint-Savinien, commune française.

Références